Liste des routes d'Islande, par ordre d'importance.

S = Stofnvegur - route principale.
T = Tengivegur - route secondaire.
L = Landsvegur - route rurale ou de montagne.
H = Héraðsvegur - route qui dessert des fermes individuelles.

Routes à un chiffre

Routes à deux chiffres

Routes à trois chiffres

Suðurland eystra

Suðurland vestra

Suðurnes et Höfuðborgarsvæðið

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland vestra

Norðurland eystra

Austurland

Routes à quatre chiffres

Pistes

Articles connexes 
 Liste de ponts d'Islande
 Liste de tunnels d'Islande

Islande
routes